Herman von Vechelde ist der Name folgender Personen:
* Herman von Vechelde (Politiker, um 1350) (um 1350–1420), deutscher Händler und Politiker, Bürgermeister von Braunschweig
 Herman von Vechelde (Politiker, 1497) (1497–1560), deutscher Politiker, Bürgermeister von Braunschweig

Siehe auch:
 Hermann von Vechelde (Ratsherr) (1379–1460), deutscher Kaufmann und Politiker, Ratsherr in Braunschweig
 Hermann von Vechtelde (1523–1572), deutscher Rechtsgelehrter und Politiker, Bürgermeister von Lübeck